Il doppio del torneo di tennis Lenzerheide Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Aleksandra Krunić e Ana Vrljić che hanno battuto in finale Ksenija Lykina e Isabella Šinikova 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Ksenija Lykina /  Isabella Šinikova (finale)
 Pemra Özgen /  Maša Zec Peškirič (semifinali)

 Nikola Hofmanová /  Nicole Rottmann (quarti di finale)
 Timea Bacsinszky /  Stephanie Vogt (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lenzerheide Open 2012